Seehof kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Seehof, kommun i kantonen Bern, Jura bernois,

Tyskland 

 Seehof, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Österrike 

 Seehof (slott), Niederösterreich, Politischer Bezirk Scheibbs, 

Robotskapade Österrikeförgreningar